Holtzheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Holtzheuer (1836–1906), deutscher evangelischer Theologe, Generalsuperintendent 
 Wilhelm Holtzheuer (1880–1947), deutscher Sportjournalist